Albert Wander ist der Name folgender Personen:
* Albert Wander (Politiker) (1818–1893), Gutsbesitzer und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Albert Wander (Unternehmer) (1867–1950), Schweizer Chemiker, Apotheker und Unternehmer